Соревнования в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 прошли 4 и 5 августа 2018 года.

Британка Джорджия Дэвис уже в предварительном заплыве установила новый рекорд Европы (27,21), превысив достижение 9-летней давности на 0,02 сек.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 4 августа в 10:17 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 4 августа в 17:49 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал стартовал 5 августа в 18:21 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист
 Результаты предварительных заплывов
 Результаты полуфиналов 
 Результаты финала 

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018